New Haven kan avse:

 New Haven, Connecticut
 New Haven, Indiana
 New Haven County – ett administrativt område i delstaten Connecticut

Se även
Kolonin New Haven – en engelsk besittning i Nordamerika 1639–1665
 Newhaven – flera orter